Mouillac (Gironda)
Mouillac (Tarn-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos